Списъци на дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония.

Дейци по спомените на Константинос Мазаракис

Въоръжена борба

I. Офицери, капитани на чети и организатори

II. Офицери, капитани на чети

III. Подофицери, капитани на чети

IV. Частни лица, капитани на чети

V. Капитани от първи ред

VI. Капитани от втори ред 
 68 души

VII. Водачи на чети 
 206 души

VIII. Четници 
 1197 души

Организационна борба

I. Консули

II. Организатори в Централния комитет в Атина

III. Военни организатори в Македония

IV. Организатори, представители на комитета

V. Агенти от първи ред

VI. Агенти от втори ред

VII. Агенти на чети от първи ред 
 167 души

VIII. Агенти на чети от втори ред 
 314 души

IX. Агенти на чети от трети ред 
 1203 души и 9 водачи

Убити

I. Военни организатори

II. Цивилни организатори

III. Капитани от първи ред

IV. Капитани от втори ред

V. Водачи на чети 
 25 души

VI. Четници 
 315 души

VII. Агенти от първи ред

VIII. Агенти от втори ред

IX. Агенти на чети от първи ред 
 21 души

X. Агенти на чети от втори ред 
 16 души

XI. Агенти на чети от трети ред 
 209 души

Списъци от „Македонската борба и тракийските събития“

Дейци от Костурско

Бележки